Вілле-су-Шаламон, Вілле́-су-Шаламо́н (фр. Villers-sous-Chalamont) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду.
 Шаламон, Шаламо́н (фр. Chalamont) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен.
 Бейла Шаламон, Бейла Шалі (Ракошино, 4 березня 1885 — Будапешт, 15 червня 1965) — угорський актор, театральний режисер, гуморист, автор нарисів.
 Соломон I, Шаламон I, Соломон (Шаламон) I (1052—1087) — король Угорщини у 1063—1074 роках.